Twijnstraat (Brugge)
 Twijnstraat (Utrecht)